Joan Giné Masdeu, escriptor i professor de procedència catalana
 Joan Giné i Partagàs (Barcelona, 1836 - 1903), metge i escriptor català